Графстрём () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Графстрём, Андреас Абрагам (1790—1870) — шведский поэт.
 Графстрём, Йиллис (1893—1938) — шведский фигурист.
 Графстрём, Тира (1864—1925) — шведская художница.